Asterisco o * puede referirse a:

 al Asterisco, signo tipográfico (*);
 al Asterisco, Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Buenos Aires, Argentina;
 al Asterisco, programa televisivo de la cadena MTV;
 al Asterisco, objeto litúrgico que simboliza la estrella de Belén;
 en informática, se utiliza como operador multiplicación o para designar un puntero;
 el nombre común de la planta Asteriscus maritimus;
 el nombre común de la planta Pallenis spinosa'''.